Monroe megye (Alabama) 
Monroe megye (Arkansas) 
Monroe megye (Florida) 
Monroe megye (Georgia) 
Monroe megye (Illinois) 
Monroe megye (Indiana) 
Monroe megye (Iowa)
Monroe megye (Kentucky) 
Monroe megye (Michigan)
Monroe megye (Mississippi) 
Monroe megye (Missouri) 
Monroe megye (New York)
Monroe megye (Nyugat-Virginia)
Monroe megye (Ohio)
Monroe megye (Pennsylvania) 
Monroe megye (Tennessee)
Monroe megye (Wisconsin)